Powieść:
 Małe kobietki – powieść autorstwa Luisy May Alcott

 Filmy:
 Małe kobietki – film z 1918 roku, reż. Harley Knoles
 Małe kobietki – film z 1933 roku, reż. George Cukor
 Małe kobietki – film z 1946 roku, reż. Ernest Colling
 Małe kobietki – film z 1949 roku, reż. Mervyn LeRoy
 Małe kobietki – film z 1958 roku, reż. William Corrigan
 Małe kobietki – film z 1978 roku, reż. David Lowell Rich
 Małe kobietki – film z 1994 roku, reż. Gillian Armstrong
 Małe kobietki – film z 2019 roku, reż. Greta Gerwig

 Inne filmy:
 Ai no wakakusa monogatari – film anime z 1987 roku, reż. Nobushiki Yamazaki, Fumio Kurokawa
 Cztery małe kobietki – film z 1989 roku, reż. Gianfranco Albano

 Seriale telewizyjne:
 Małe kobietki – serial TV z 1950 roku
 Małe kobietki – serial TV z 1958 roku, reż. Alan Bromly
 Małe kobietki – miniserial TV z 1970 roku, reż. Paddy Russell
 Małe kobietki – odcinek 14, III sezonu (1977 rok) serialu Domek na prerii
 Małe kobietki – serial TV z 1979 roku, reż. Gordon Hessler

 Musical:
 Małe kobietki – musical z 2005 roku
 Opera:
 Małe kobietki – opera z 1998 roku
 Sztuka:
 Małe kobietki – sztuka z 1913 roku